Das Tischtennis-Doppel der Frauen bei den Olympischen Spielen 1988 in Seoul wurde vom 23. bis 30. September im Seoul National University Gymnasium ausgetragen.

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

Finalrunde

Weblinks 
 

Doppel Frauen